Провідність (, ; ) — здатність тіла, речовини проводити тепло, звук, електрику, іншу плинну речовину (газ, рідину) тощо. Відповідно розрізняють теплопровідність, звукопровідність, електропровідність, провідність пласта і т. д.

 Електропровідність — здатність речовини проводити електричний струм.
 Теплопровідність — здатність речовини переносити теплову енергію, а також кількісна оцінка цієї здатності.
 Звукопровідність
 Провідність пласта — в гірництві це добуток ефективної товщини пласта на коефіцієнт ефективної проникності породи для відповідної рідини.
 Провідність у біологіЇ — властивість нервової та м'язової тканини проводити збудження.
 Питома провідність — міра здатності тіла проводити електричний струм.
 Провідність графа — міра щільності графа.

Література